David Solomon, banquier d'affaires américain ; 
David Solomon, producteur de télévision américain.